Бенковац може бити:

 Бенковац, град у Сјеверној Далмацији, Задарска жупанија, Република Хрватска
 Бенковац (Окучани), насељено мјесто у општини Окучани, Западна Славонија, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Бенковац Фужински, насељено мјесто у општини Фужине, Горски котар, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска